Chlorocharis emiliae é uma espécie de ave da família Zosteropidae. É a única espécie do género Chlorocharis.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Indonésia e Malásia.

Referências
  BirdLife International 2004. Chlorocharis emiliae. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 25 de Julho de 2007.

Zosteropidae
Aves descritas em 1888